Жан-Оноре́ Фрагона́р (; 5 апреля 1732, Грас, Королевство Франция — 22 апреля 1806, Париж, Первая Французская империя) — французский живописец, рисовальщик и , ассоциированный член Королевской академии живописи и скульптуры (с 1765); один из наиболее значительных и плодовитых мастеров искусства позднего Старого порядка, известный как автор более чем 550 картин: жанровых, исторических и религиозных сцен, пейзажей и портретов.

Биография 
Жан-Оноре Фрагонар родился в Грасе, в семье перчаточника Франсуа Фрагонара и Франсуазы Пети. Двоюродный брат анатома Оноре Фрагонара. Сперва ученик Жана-Симеона Шардена, а потом Франсуа Буше. Прежде чем отправиться в Рим, он продолжал учиться в течение трёх лет под руководством Шарля-Андре ван Лоо. В 1752 году за картину «Жертвоприношение Иеровоама» получил Большую Римскую премию и отправился в Рим. В Риме значительное влияние оказали на него итальянские мастера XVII века Бароччо, Солимена, Пьетро да Кортона и в особенности Тьеполо. Подружившись здесь с живописцем Юбером Робером, он совершил вместе с ним и с любителем искусства Сен-Ноном поездку на юг Италии. Плодом этой поездки было издание увража «Voyage de Naples et de Sicile», в котором большинство рисунков гравировано Фрагонаром. По возвращении в Париж он выставил в салоне 1765 года картину «Корес и Каллироя» (находится в Луврском музее в Париже), за которую королевская академия художеств приняла его в свои члены.

Однако вскоре после того он прекратил заниматься историческим родом живописи и, последовав вкусам эпохи, стал писать идеалистические жанры и пасторали в духе Ватто и Буше, сцены интимной жизни пикантного, иногда беззастенчиво-эротического содержания, декоративные панно, портреты, миниатюры, акварели, пастели и по временам заниматься офортным гравированием. Произведения его вошли в большую моду и продавались по высокой цене, благодаря чему он заработал хорошие средства. Но вспыхнувшая революция разорила его, а классицизм, новый стиль во французском искусстве, основанный Жаком-Луи Давидом, лишил его прежней популярности. В 1769 году он женился на Мари-Анне Жерар (1745—1823), которая также была художницей; у них родилось двое детей: дочь Розали (1769—1788) и сын Александр-Эварист (1780–1850), вслед за отцом также ставший живописцем.

В 1793 году Фрагонар уехал из Парижа в Грас. В начале XIX века он вернулся в Париж, где умер в 1806 году, почти полностью забытый.

Творчество 

В больших исторических картинах Фрагонара мало оригинальности; в его пейзажах природа является слишком переиначенной и приукрашенной; зато жанровые его картины, хотя и не чуждые манерности, пленяют зрителя умно изобретённой композицией, грациозностью рисунка, изящностью и деликатностью колоритных тонов, плавностью и сочностью письма и вообще большим вкусом исполнения. К числу известнейших принадлежат: «Урок музыки», «Пастораль» (амуры указывают отдыхающим под деревом любовникам на циферблат), «Купальщицы», «Спящая нимфа», «Амур, снимающий сорочку с красавицы» (La chemise enlevée), «Молодой гитарист»; «Молодая читательница» в вашингтонской галерее искусства; «Вдохновение» и «Задвижка» в Луврском музее; «Семейство фермера» и «Поцелуй украдкой» в Эрмитаже; «В отсутствие отца и матери», «Прятки», «Генрих IV и Габриэль» и «Учёные собаки» — в разных частных коллекциях.

Из гравюр Фрагонара особенно интересны: «Шкаф» (родители девушки находят возлюбленного дочери, спрятанного в шкафу, собственная композиция художника; очень редкий лист), «Обрезание» с Тьеполо, «Антоний и Клеопатра», с Либери, «Вечеря в Эммаусе» с картины Риччи, и «Сретение Господне» с картины Тинторетто.

В течение полувека или более Фрагонар был настолько непопулярен, что Вильгельм Любке в 1873 году в книге по истории искусств опускает само упоминание его имени. Последующая переоценка подтвердила его положение среди бессменных мастеров французской живописи. Картины Фрагонара, наряду с картинами Франсуа Буше подводят итог целой эпохе.

Память 
В честь Жана-Оноре Фрагонара названы фабрика и музей духов Fragonard. Фабрики расположены в Грасе и в Эзе, также музей в Париже.

Примечания

Литература 

Полные биографии
 
 
 
 
 
 
Каталоги творчества
 
 
Каталоги выставок
 
 
Очерки отдельных аспектов творчества
 
 
Альбомы
 
 
 
 
 
Другие работы
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Художники рококо
Художники эротики
Французские живописцы рококо
Художники Франции XVIII века
Лауреаты Римской премии
Родившиеся в Грасе
Похороненные на кладбище Монмартр
Похороненные в церкви Святого Роха